Nerger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nerger (1886–1983), deutscher Verwaltungsjurist
 Joachim Nerger (* um 1626; † 1682), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl August Nerger (1875–1947), deutscher Marineoffizier im Ersten Weltkrieg
 Karl (Friedrich Ludwig) Nerger (1841–1913), deutscher Philologe und Pädagoge, Vater von Karl August Nerger
 Uwe Nerger, deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr